Корбе — фамилия. Известные носители:

 Корбе, Лев Сергеевич (1894—1915) — хорунжий 2-го Лабинского казачьего полка, герой Первой мировой войны.
 Корбе, Николай Сергеевич (1897—1980) — капитан лейб-гвардии 4-го стрелкового полка, герой Первой мировой войны.